Kerima ist der Name von:

 Kerima (Schauspielerin) (* 1925), französische Schauspielerin

Kerima ist der Familienname von:

 Kerima Polotan-Tuvera (1925–2011), philippinische Schriftstellerin und Journalistin